Guglielmini – famiglia aristocratica bavarese
 Domenico Guglielmini – matematico, chimico e medico italiano
 Giovanni Battista Guglielmini – fisico e religioso italiano